Боратинський — українське прізвище.

Люди 
 Іван Боратинський — придворний короля, рогатинський староста
 Стецько (Іван) Боратинський — придворний короля, рогатинський староста
 Петро Боратинський — придворний короля, самбірський староста

Українські прізвища